Preusmjeri Nacrt:Sea Hunter